Маргарет Корт је пети пут освојила турнир. У финалу је победила Крис Еверт резултатом 6:7, 7:6, 6:4.

Носиоци 

  Маргарет Корт (победница)
  Крис Еверт (финале)
  Вирџинија Вејд (треће коло)
  Ивон Гулагонг (полуфинале)
  Ненси Гантер (треће коло)
  Франсоаз Дир (полуфинале)
  Хелга Мастхоф (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1973.